22. Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się w dniach od 12 do 17 sierpnia 2014 roku w szwajcarskim Zurychu na Letzigrund Stadion.

Organizacją imprezy zainteresowane były trzy europejskie miasta: Amsterdam, Bydgoszcz oraz Zurych. Pierwotnie kandydatem były także Helsinki jednak miasto otrzymało prawo organizacji mistrzostw Europy w roku 2012. Rada European Athletics powierzyła Zurychowi prawo do organizacji imprezy 1 maja 2010. 21 listopada 2011 zaprezentowano logo mistrzostw, którego autorami jest dwójka studentów miejscowego uniwersytetu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja punktowa

Uczestnicy 

  (2)
  (2)
  (3)
  (13)
  (2)
  (27)
  (29)
  (4)
  (19)
  (21)
  (7)
  (1)
  (42)

  (14)
  (26)
  (32)
  (57)
  (3)
  (26)
  (3)
  (74)
  (43)
  (25)
  (5)
  (10)

  (1)
  (34)
  (4)
  (26)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (93)
  (40)
  (61)
  (37)

  (93)
  (20)
  (2)
  (11)
  (25)
  (15)
  (48)
  (60)
  (29)
  (70)
  (25)
  (74)
  (78)

Rekordy 
Podczas zawodów ustanawiano 36 krajowych rekordów w kategorii seniorów:

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

!